CAW est un code qui peut désigner :
  ;
 Comair Limited, une compagnie aérienne sud-africaine.

CAW est un sigle qui peut désigner :
 Canadian Auto Workers (en français, Travailleurs canadiens de l'automobile), un syndicat canadien issu d'une scission avec le syndicat américain des United Automobile Workers en 1985.